Короне́йшен ():
 Коронейшен — залив в Канаде.
 Коронейшен — остров в Антарктиде.
 Коронейшен — остров у берегов Западной Австралии.